Тростниковый астрильд () — вид птиц семейства вьюрковых ткачиков. Единственный представитель в роде  
Bathilda.

Описание 
Тростниковый астрильд достигает длины 11 см. Лицо, а также лоб и подбородок у самца красного цвета. Перья хвоста темно-красные. Горло и грудь, а также спина и кроющие перья крыльев зеленовато-серые. Необычны у этого вида маленькие каплеобразные пятна белого цвета. Они идут от головы через горло и грудь до боковых сторон тела.

В целом самка менее красочна чем самец. Оперение тела скорее серо-зелёное. Красная окраска лица выражена гораздо меньше и может ограничиться окрестностью глаз.

Распространение 
Тростниковый астрильд распространён от запада до севера Австралии. Сегодня вид состоит из нескольких маленьких, изолированных друг от друга популяций. Сравнение областей распространения с начала 20-го столетия показывает, что основной центр распространения сместился с востока на запад.

Различают три подвида тростникового астроида::
  представляет собой номинативную форму, обитающую (или обитавшую) на востоке Австралии. Он встречался первоначально от центрального Квинсленда до центрального Нового Южного Уэльса. Этот подвид крайне редок или уже вымер. Причина — это разрушение жизненного пространства, устройство пастбищ, которое привело к уничтожению кормовых растений.
  равен по размеру номинативной форме, но отличается более интенсивными цветами. Он проживает на севере и северо-западе Квинсленда, а также на севере и северо-западе Западной Австралии. Его популяция в природе резко сократилась в 20-м веке.
 
Тростниковый астрильд населяет похожие жизненные пространства, что и каштановогрудая амадина и жёлтая муния. Вблизи побережья ими являются протяжённые болотистые местности с зарослями дикого риса, тростника, камыша и различных трав. Далее вглубь страны он встречается на влажных лугах, поросшими маленькими кустами и деревьями. Существенное требование к жизненному пространству — это наличие относительно густой поросли травы.

Образ жизни 
Тростниковый астрильд питается, прежде всего, семенами трав, предпочитая семена в полузрелом состоянии, найти которые можно в болотистых местностях вплоть до сухого сезона. Наряду с этим значительную роль играют насекомые. К началу сезона дождей, когда летучих насекомых особенно много, это почти только насекомоядная птица. Тростниковый астрильд очень редко ищет корм на земле, очень умело лазая, прежде всего, по вертикальным стебелькам. В самое жаркое время суток он прячется в кроне деревьев. Птицы образуют стаи в количестве до 30 особей. У этой стаи очень прямой и равномерный полёт. Также как стаи скворцов, они способны к абсолютно синхронным поворотам. Только немногие австралийские виды ткачиковых вьюрков, среди которых полосатая амадина и 3 вида муний, показывают такую форму полёта.

Тростниковый астрильд гнездится во второй половине сезона дождей с декабря по август. Тем самым у вида довольно долгий период гнездования, чем у большинства австралийских вьюрковых ткачиков. Это связано, предположительно, с его влажным жизненным пространством, которое предлагает подходящее питание в течение более долгого периода, достаточного для выкармливания выводка.

Во время токования самец прыгает на месте с вытянутыми лапками вверх и вниз, держа длинный стебелёк в клюве, совершая после каждой посадки глубокий поклон. Прыжками он медленно приближается к самке. В непосредственной близости от самки он вытягивает и сгибает лапки. У самок похожий танец токования, когда они одни.

Гнездо, свитое из длинных соломинок, строится предпочтительно ближе к земле. В кладке чаще от 5 до 6 яиц, высиживают которые обе взрослые птицы. Птенцы вылупляются примерно через 14 дней и становятся на крыло через 21 день. Они достигают половой зрелости после окончания линьки через 4—6 месяцев.

Содержание в неволе 
Красочные тростниковые астрильды были ввезены в Европу уже во второй половине 19-го столетия как декоративные птицы. Первые птицы были показаны в 1860 году в Зоологическом саду Лондона. В 1875 году ими впервые торговали также в Германии. С тех пор их импортировали (до и после войны) регулярно. С 1960 года Австралия запретила вывоз этого вида птиц. С тех пор в торговле находятся только выращенные птицы. Это выносливые птицы. Во Франкфуртском зоопарке самец прожил 14 лет. Для правильного содержания вида необходим хорошо структурированный вольер.

Галерея

Примечания

Литература 
 Horst Bielfeld: Das Prachtfinkenbuch – Sämtliche Arten, ihre Haltung, Pflege und Zucht. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 1996, ISBN 3-8001-7327-1
 Jürgen Nicolai (Hrsg), Joachim Steinbacher (Hrsg), Renate van den Elzen, Gerhard Hofmann: Prachtfinken - Australien, Ozeanien, Südostasien. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart 2001, ISBN 978-3-8001-3249-4
 Peter Clement, Alan Harris, John Davis: Finches and Sparrows – An Identification Guide, Christopher Helm, London 1993, ISBN 0-7136-8017-2

Птицы Австралии
Животные, описанные в 1837 году
Вьюрковые ткачики
Эндемики Австралии